PMK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Palm Island (Australia)